RKI steht für:
 Robert Koch-Institut, deutsche Bundesoberbehörde für Krankheitsüberwachung und -prävention
 Rheinkraftwerk Iffezheim, Laufwasserkraftwerk
 Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade, öffentlich-rechtliches Realkreditinstitut
 Rokot Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Sipora, Mentawai-Inseln, Indonesien

rki steht für:
 Arakanesische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Arakanesen, eine der birmanischen Sprachen

Abkürzung